Kipke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kipke (1898–1953), deutscher Landrat
 Lothar Kipke, deutscher Arzt
 Roland Kipke (* 1972), deutscher Philosoph und Buchautor
 Rüdiger Kipke (* 1942), deutscher Politologe, Rechtswissenschaftler und Slawist